Волынское воеводство — название воеводств в различный период времени в разных странах:
 Волынское воеводство — название воеводств в Литовском княжестве.
 Волынское воеводство — воеводство в составе, с 1569 года, Польского королевства.
 Волынское воеводство — административно-территориальная единица Второй Польской Республики, образованная 1919 году.

См. также 
 Волынская губерния